Sampolesi – abitanti di San Polo d'Enza
Sampolesi – abitanti di San Polo dei Cavalieri